Gades :
 Gadès, nom antique de la ville de Cadix en Andalousie.

 Antonio Gades ( - ), danseur, acteur et auteur espagnol.